Charleval (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Charleval (Delta Rodanu) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże